

Плезант-Плейнс — місто, штат Арканзас
 Плезант-Плейнс — селище, штат Іллінойс
 Плезант-Плейнс — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі